Лев Алексе́евич Но́виков (22 мая 1931, посёлок Фряново, Московская область — 18 марта 2003, Москва) — советский и российский , специалист в области русского языка и общей лингвистики. Доктор филологических наук (1974), профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1993), действительный член Международной академии наук высшей школы.

Биография 
В 1954 году окончил филологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. С 1958 года преподавал на кафедре общего и русского языкознания в 1-м Московском государственном педагогическом институте иностранных языков. В 1961 году защитил диссертацию кандидата филологических наук на тему «Омонимия имён существительных в современном русском литературном языке».

В 1962 году был приглашён на должность старшего преподавателя кафедры русского языка филологического факультета МГУ. С 1966 года работал в Научно-методическом центре русского языка МГУ, в 1973 преобразованном в Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина (заведующий сектором учебной лексикографии, затем заместитель директора по науч. работе). В 1974 году защитил докторскую диссертацию «Антонимия в русском языке. (Теория. Семантический анализ. Классификация антонимов)».

С 1977 года до своей смерти возглавлял кафедру общего и русского языкознания на филологическом факультете РУДН, в 1991—1996 годах — декан факультета (последний декан историко-филологического факультета РУДН, в 1996 году факультет стал просто филологическим). В 1988—1994 годах работал также в Институте русского языка АН СССР (РАН). Был председателем Совета по защите диссертаций.

Принимал участие в разработке федеральной целевой программы «Русский язык». Заместитель главного редактора журнала «Русская речь», главный редактор «Вестника Российского университета дружбы народов. Серия Лингвистика».

Под редакцией Л. А. Новикова в 2003 году вышел учебник «Русский язык», в котором были собраны воедино такие разделы, как «Фонетика», «Лексикология», «Словообразование», «Морфология», «Синтаксис» (ранее они выходили по отдельности).

Похоронен на Троекуровском кладбище.

Дети также преподают лингвистические дисциплины в РУДН: дочь Марина — доктор филологических наук, доцент ВАК РФ, профессор кафедры русского языка юридического института РУДН, сын Алексей (род. 1964) — доцент кафедры общего и русского языкознания РУДН.

Научная деятельность 

Ряд исследований Л. А. Новикова посвящён разработке принципов и методов изучения языка художественной литературы и различных проблем поэтики слова, а также анализу языка советских и русских писателей.

Основные работы 
 Антонимия в русском языке (Семантический анализ противоположности в лексике). М., 1973.
 Лингвистическое толкование художественного текста. М., 1979.
 Семантика русского языка. М.: Высшая школа, 1982. — 292 с.
 Искусство слова. М.: Педагогика, 1982. — 128 с. (книга для детей);
 Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого. М.: Наука, 1990
 Современный русский язык. Учебник для филологических факультетов вузов. М., 1999, 2003, 2011 (редактор).
 Избранные труды. Том I. Проблемы языкового значения. Том II. Эстетические аспекты языка. (2001—2002).
 Художественный текст и его анализ. М., 2003, 2007.

Звания и награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации
 Академик Международной академии наук высшей школы.
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»

Примечания

Литература 
 Караулов Ю. Н. Льву Алексеевичу Новикову — 70 лет // Вопросы филологии. 2001. № 2 (май)
 Функциональная семантика: к 80-летию профессора Л. А. Новикова. — М.: РУДН, 2011.
 
 V Новиковские чтения: Функциональная семантика и лингвосемиотика . 18-19 апреля 2019.

Преподаватели Московского лингвистического университета
Преподаватели филологического факультета МГУ
Преподаватели Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина
Сотрудники Института русского языка имени В. В. Виноградова
Авторы учебников русского языка
Беловеды
Похороненные на Троекуровском кладбище